Димакопулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1966) — бывший профессиональный греческий баскетболист.
 Димакопулос, Иоаннис (1833—1866) — греческий офицер и революционер XIX века.